Патричия Мария Циг (; родилась 27 июля 1994 года в Карансебеше, Румыния) — румынская теннисистка; победительница одного турнира WTA в одиночном разряде.

Общая информация 
Патричия в теннисе с восьми лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (3)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (26)

Победы (15) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (12)

Победы (4)

Поражения (8)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Румынии